Зараменье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зараменье — деревня в Советском районе Кировской области.
 Зараменье — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Зараменье — деревня в Максатихинском районе Тверской области.